Albatros (englische Schreibweise Albatross) bezeichnet:

 Albatrosse, eine Familie von Seevögeln
 Albatros, inoffizieller Ehrentitel für Seeleute, die das Kap Hoorn umrundet haben, siehe Kap Hoornier
 Albatros, Punktwertung im Golfsport, siehe Golf (Sport)#Par
 Albatros, Spitzname des deutschen Schwimmers Michael Groß
 Albatross (Maschine), englischer Deckname für eine sowjetische Chiffriermaschine

kulturelle Objekte:
 Der Albatros, Erzählung von Charlotte Armstrong aus dem Jahr 1957
 Albatross, britischer Nr. 1-Instrumental-Hit der Bluesband Fleetwood Mac aus dem Jahr 1968, siehe Fleetwood Mac/Diskografie#Singles
 Albatros (Band), italienische Musikgruppe um Toto Cutugno (1974–1978)
 Albatros (Lied), Lied der deutschen Rockband Karat aus dem Jahr 1979
 Albatross, Musik-Album aus dem Jahr 2013 von Leo Rojas
 Albatros, Kurzgeschichte von Stanisław Lem, siehe Pilot Pirx#Albatros
 Albatros-Literaturpreis der Günter-Grass-Stiftung Bremen
Filmtitel
 Albatross (2011), englisches Filmdrama aus dem Jahr 2011
 Der Albatros (1971)
 Albatros (2021),
geografische Objekte:
 Albatross (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 zahlreiche Inseln, siehe Albatross Island
 Albatross Crest, Gebirgszug im Osten von Annenkov Island in der Inselgruppe Südgeorgiens
 Albatross-Gletscher, Antarktika
Unternehmen:
 Albatros (Segelflugverein), Schweizer Segelflugverein von Gymnasiasten, welche flugfähige Segelflugzeuge bauten und bemannt flogen (1928–1933)
 Albatros Versicherungsdienste, Luftfahrtversicherungsmakler im Lufthansakonzern
 Albatros Flugzeugwerke, Flugzeughersteller im Ersten Weltkrieg
 Verlag Albatros, tschechischer Verlag
 Albatros Airways, albanische Fluggesellschaft
 Albatros Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Albatros, Markenname des ehemaligen französischen Fahrzeugherstellers Henri Billouin
 Les Films Albatros, französisch-belarussische Stummfilmproduktionsgesellschaft (1922–1939)
 Albatros Film, deutsche Filmproduktionsgesellschaft (1975–1982)

Albatros ist der Name folgender

Kriegsschiffe:
 SMS Albatross (1871), Kanonenboot der Kaiserlichen Marine
 SMS Albatros (1873), österreichisches Kanonenboot
 SMS Albatross (1907), Minenkreuzer der Kaiserlichen Marine, Nautilus-Klasse
 Albatros (Schiff, 1926), Torpedoboot der Reichs- und Kriegsmarine
 Albatros-Klasse, Klasse von Schnellbooten der Deutschen Marine
 HMS Albatross, Flugzeugmutterschiff der britischen Royal Navy
 Albatros (Schiff, 1930), Großzerstörer der französischen Marine
 Albatros (1934), Versuchsboot/U-Bootjäger der italienischen Marine
 Albatros (1966), Raketenschnellboot der türkischen Marine
 Albatros (Schiff, 1967), Wachboot der französischen Marine
 Albatroz (1973), Wachboot der portugiesischen Marine
 Albatros (1912), Zollboot im damaligen Niederländisch-Indien
 Albatros (1969), spanische Zollboote

ziviler Motorschiffe:
 MS Albatros (Bodensee), Passagierschiff auf dem Bodensee
 FMS Albatros, Fischerboot mit Heimathafen Bremerhaven, abgewrackt
 Sylvania (Schiff), ein ehemaliges Kreuzfahrtschiff, 1993 bis 2003 mit dem Namen Albatros
 Albatros (Schiff, 1973), ein Kreuzfahrtschiff
 Albatros (Schiff, 1912), Passagier- und Frachtdampfer, gebaut 1912 bei der Meyer-Werft in Papenburg, heute Denkmal in Damp
 Albatros (Schiffstyp), eine Baureihe der Neptunwerft

Segelschiffe:
 Albatros (Schiff, 1942), 1942 gebauter Segelfrachter; besegelt heute als Dreimaster vor allem die deutsche und dänische Ostsee
 Albatros bzw. später Albatross (Schiff, 1920), dänisch-deutsch-amerikanischer Zweimaster, zuletzt als Schule genutzt, Untergang im Pazifik (1961), verfilmt als White Squall
 Albatros (Schiff, 1905), Segeljacht, Geschenk des russischen Zaren Nikolaus II an den Württembergischen König Wilhelm II., heute Ausflugsschiff auf dem Ammersee

Flugzeuge:
 Albatros (Flugzeuge), deutsche Militärflugzeuge der Albatros Flugzeugwerke aus dem Ersten Weltkrieg
 Aero L-39 Albatros, ein tschechisches Trainingsflugzeug mit Strahltriebwerk
 A-40 Albatros, ein sowjetisches/russisches Amphibienflugzeug, siehe Berijew Be-42
 De Havilland DH.91 Albatross, ein britischer Verkehrsflugzeugtyp aus den 1930er Jahren
 Gossamer Albatross, ein Muskelkraft-Flugzeug
 Grumman HU-16 Albatross, ein Langstrecken-Seepatrouillen-Flugzeug aus den 1940er und 1950er Jahren

sowie:
 niederländischer Hochgeschwindigkeitszug, siehe AnsaldoBreda V250
 russisches Luftschiff, siehe Russische Luftschifffahrt#Albatros
 Offshore-Windpark Albatros in der Nordsee
 Codename für die schwere mobile Raketenabschussrampe MZKT-79221
 Albatros NG, ein Waffensystem zur Flugabwehr auf Kriegsschiffen, siehe CAMM (Lenkwaffe)

Siehe auch:
 Albatross Cove
 Albatross Tarn